

Рахова — село в гміні Малянув Турецького повіту Великопольського воєводства

Рахова — село у повіті Прахова, входить до складу комуни Поденій-Ной